Владимир Комиссаров:
 Витченко, Александр Михайлович (1926—1980) — советский учёный-правовед, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права СЮИ им. Д. И. Курского.
 Витченко, Александр Николаевич (род. 1953) — белорусский географ, заведующий кафедрой географической экологии, доктор географических наук, профессор.